Team, szlovák rockegyüttes
Dalok
 Team, Lorde új-zélandi énekesnő 2013-as dala
 Team, Iggy Azalea ausztrál rapper 2016-os dala